JRC steht für:

 Japan Radio Company
 Joint Research Centre, die Gemeinsame Forschungsstelle der EU
 Judge Rotenberg Educational Center, eine Einrichtung für behinderte und verhaltensauffällige Schüler in Canton, Massachusetts
 Jülich Research Center, das Forschungszentrum Jülich

Abkürzung